Plaats in Indonesië
 Purbayan (Kotagede), een plaats in het bestuurlijke gebied Jogjakarta in de provincie Jogjakarta
 Purbayan (Baki), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Purbayan (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java